Ratschow ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Heinz Ratschow (1911–1999), deutscher evangelischer Theologe und Religionsphilosoph
 Eckart Ratschow (* 1966), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Max Ratschow (1904–1963), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Ratschow-Lagerungsprobe, medizinischer Test